Сучная — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области, в составе Велейской волости.

География 
Находится на восточном берегу озера Велье. С юга примыкает деревня Лямоны (Ляманы-Слезаровы), к востоку ранее находилась деревня Крючково.
Расстояние до районного центра Пушкинские Горы составляет 23 км.

Население

Транспорт 
Автодорога 58К-143.

Примечания 

Населённые пункты Пушкиногорского района